Gøngehøvdingen eller Gjøngehøvdingen kan hentyde til flere artikler:
 Svend Poulsen Gønge (1610 – 1679) – dansk friskyttekaptajn, der i omkring 1645 fik tilnavnet "Gøngehøvdingen".
 Gøngehøvdingen (bog) – en roman fra 1853 af Carit Etlar om Svend Poulsen Gønge.
 Gøngehøvdingen (svensk bog) – en roman fra 1899 af den svenske forfatter Carl August Cederborg om Svend Poulsen Gønge.
 Gøngehøvdingen (film fra 1909) – en dansk film fra 1909 instrueret af Carl Alstrup på baggrund af Etlars bog.
 Gøngehøvdingen (film fra 1961) – en dansk film fra 1961 instrueret af Annelise Hovmandpå baggrund af Etlars bog.
 Gøngehøvdingen (film fra 2011) – en film fra 2011
 Gøngehøvdingen (tv-serie) – en tv-serie fra 1992 på baggrund af Etlars bog.
 Gøngehøvdingen (musical) – en musical fra -